U 157 oder U-157 bzw. U157 steht für:

 SM U 157, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 157 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 157, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U-157, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung